Europamästerskapen i friidrott 2022 arrangerades i München i Tyskland mellan den 15 och 21 augusti 2022. Det var den 25:e upplagan av mästerskapen.

Dessa mästerskap var en del av Europeiska idrottsmästerskapen 2022.

Program

Resultat

Herrar

Gång- och löpgrenar

Teknikgrenar

Mångkamp

Damer

Gång- och löpgrenar

Teknikgrenar

Mångkamp

Medaljtabell

Källor

Externa länkar
 EAA:s officiella hemsida
 EM:s officiella hemsida

2022
Europeiska idrottsmästerskapen
Internationella friidrottstävlingar i Tyskland
Sportevenemang i München
Friidrottsåret 2022
2022 i Tyskland